La barbertonite è un minerale il cui nome deriva dalla località di ritrovamento nel distretto di Barberton, Transvaal, Sudafrica. Nel 2011 ulteriori analisi hanno appurato che la barbertonite è un politipo della stichtite pertanto è stata discreditata dall'International Mineralogical Association.

Abito cristallino

Origine e giacitura 
La barbertonite è frutto dell'alterazione della cromite nella serpentinite.

Forma in cui si presenta in natura 
La barbertonite si presenta in cristalli appiattiti secondo {0001} oppure in masse di fibre contorte.

Note

Collegamenti esterni 

Nitrati e carbonati (minerali)
Specie mineralogiche non riconosciute dall'IMA
Varietà di minerali